The Boy Who Cried Werewolf (1973), een film uit 1973.
 The Boy Who Cried Werewolf (2010), een televisiefilm uit 2010.